Josep Elias i Basca (Sant Boi de Llobregat, 1852 - 1931), empresari i emprenedor del món de la restauració
 Josep Elías i Juncosa (Tarragona, 1880-Barcelona, 1944), esportista, directiu i periodista català 
 Josep Elias i de Molins (Barcelona, 1848 - Blanes, 1928), polític, advocat i economista català, diputat a les Corts Espanyoles durant la restauració
 Josep Maria Elias i Xivillé (Barcelona, 1924), religiós català, membre de la Companyia de Jesús
 Josep Elias i Cornet (1941-1982) poeta català
 Josep Elias i Verdaguer (Moià, 1690 - Madrid, 1770), compositor i organista d'anomenada